Giovanni Antonio Leonardelli ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Antonio Leonardelli (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1571
 Giovanni Antonio Leonardelli (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1731 und 1765